Мар-дель-Плата 1965 — двадцать первый из серии традиционных международных шахматных турниров, проводившихся в аргентинском городе Мар-дель-Плата.

В турнире приняли участие 16 шахматистов. Помимо аргентинцев, в соревновании выступили представители СССР, США и Румынии.

Очередную победу в Мар-дель-Плате одержал М. Найдорф, опередивший советских гроссмейстеров Л. З. Штейна и Ю. Л. Авербаха.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры
Шахматы в Аргентине
1965 год в шахматах